Лапо́рт ():

Фамилия 
 Лапорт, Доминик (1949—1984) — французский писатель и психоаналитик.
 Лапорт, Жан — французский путешественник, организатор экспедиции, впервые спустившейся по Нилу от истока до устья (1950—1951, совместно с Андре Деви и Джоном Годдардом).
 Лапорт, Освальдо (род. 1956) — уругвайский певец, актёр театра и кино.
 Лапорт, Отто (1902—1971) — американский физик.
 Лапорт, Рене (1905—1954) — французский писатель, поэт и журналист.
 Лапорт де Кастельно (1810—1880) — французский путешественник и энтомолог.

Топоним 
 Лапорт — город в округе Хаббарт, штат Миннесота, США.